Эктор Парра (, 17 апреля 1976, Барселона) – испанский (каталонский) композитор.

Биография
С отличием закончил Барселонскую консерваторию. Занимался в IRCAM (2002-2003) и Лионской консерватории (2004-2005), университете Париж-VIII. Среди его педагогов были Брайан Фернихоу, Джонатан Харви, в Женеве – Микаэль Жаррель.

Избранные сочинения
Strette для сопрано, видео и электроники на стихи Пауля Целана (2000-2003)
Antigone для ансамбля (2002)
 Камерная симфония Quasikristall (2005)
 Ciel Rouillé для квартета, видео и сценографии (2005)
Karst – Chroma II для расширенного оркестра (2006)
Hypermusic Prologue, камерная опера  для 2 певцов, 8 инструментов и  электроники по либретто американского физика-теоретика Лизы Рэндалл (2008-2009, исполнена в 2008 Ensemble Recherche, в исполнении Ensemble Intercontemporain записана в 2010 австрийской фирмой Kairos)
 Камерная симфония №3 Sirrt die Sekunde на стихи Пауля Целана (2009)
 Fragments on Fragility, струнный квартет №2 (2009)
 Love to Recherche для ансамбля (2010)

Исполнители
Ensemble Intercontemporain, Ensemble Recherche, Ардитти-квартет, Orchestre national d'Île de France,  Holland Symfonia,  Klangforum Wien, Берлинский камерный ансамбль новой музыки и др.

Педагогическая деятельность
Преподает в консерватории Сарагосы, приглашенный преподаватель в консерватории Барселонского оперного театра El Liceu, приглашенный композитор-исследователь в IRCAM.

Признание
Поощрительная композиторская премия Эрнста фон Сименса (2011) и другие премии.

Ссылки
На сайте IRCAM   
На сайте премии Эрнста фон Сименса 

Академические музыканты Испании
Академические музыканты Каталонии
Композиторы Испании
Композиторы Каталонии
Композиторы XXI века
Музыкальные педагоги Испании
Музыкальные педагоги Каталонии